Gambelia Nutt. - rodzaj roślin z rodziny Scrophulariaceae - trędownikowate
 Gambelia Baird, 1859 - rodzaj jaszczurek z rodziny Crotaphytidae - obróżkogwanowate